Le sigle PVDA ou PvdA peut désigner :
 le Parti du travail de Belgique, un parti politique belge ;
 le Parti travailliste néerlandais, un parti politique néerlandais ;